Der EHC Stiftland Mitterteich ist ein Eishockeyverein aus Mitterteich in der bayerischen Oberpfalz. Gegründet wurde der Verein 1993 und spielt seit 2014 in der Eishockey-Bezirksliga Bayern. Die Heim-Spielstätte ist die Eissporthalle Mitterteich. Früher nahm die erste Mannschaft des EHC auch an der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland teil.

Geschichte 
Das Gründungsjahr des EHC Stiftland-Mitterteich war 1993. In der Saison 1994/95 wurde der Spielbetrieb in der Bezirksliga Bayern des BEV aufgenommen, wo am Ende der Saison auch gleich der Aufstieg in die Eishockey-Landesliga Bayern verbucht werden konnte.  Danach spielte der EHC 14 Jahre in der bayerischen Landesliga, ehe in der Saison 2010/11 der Abstieg in die Bezirksliga nicht mehr zu verhindern war. Ein Jahr später stieg der EHC wieder in die bayerische Landesliga auf. Das Erreichen der  Vizemeisterschaft 2012/13 in der Landesliga Nord und des Halbfinales der bayerischen Landesligameisterschaft sowie der Aufstieg in die viertklassige  Bayernliga war der sportliche Höhepunkt in der bisherigen Vereinsgeschichte. Am Ende der Saison 2013/14 zog sich der EHC aus der Bayernliga zurück und setzte den Spielbetrieb in der Bezirksliga Bayern fort. In Bezug auf die COVID-19-Pandemie hat die Stadt Mitterteich beschlossen, die Eishalle bis zum Saisonende zu schließen. Somit kann der EHC an der laufenden Saison 2020/21 nicht mehr teilnehmen und musste dadurch sein Team zurückziehen.

Erfolge 
 Aufstieg in die Regionalliga (BYL) 2013
 Vizemeister Bayerische-Landesliga N/O 2013
 Vizemeister Bayerische-Landesliga Nord 2001
 Aufstieg in die Landesliga Bayern 1995, 2011
 Vizemeister Bayerische-Bezirksliga Nord 1995, 2011

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com Auf-/Abstieg ↑ ↓

Eisstadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele in der komplett geschlossenen Eissporthalle Mitterteich aus.

Weblinks 
 Website EHC Stiftland Mitterteich
 Bayernhockey Vereinsinfo

Einzelnachweise 

Mitterteich, Ehc Stiftland
Organisation (Mitterteich)
Gegründet 1993
Mitterteich, Stiftland
Sport (Mitterteich)